67 км, 67-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

  67-й километр (платформа, Ленинградская область) — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 037522
 67 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 173214
 67 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Сумская область). Код 426150
 67 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 601738
 67 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога. Код 609316
 67 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 773968
 67 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Никель — Сакмарская, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 812726
 67 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Орск -Рудный Клад, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 814871
 67 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Новосибирская область). Код 852816